Abalá puede hacer referencia a:
 Abalá, localidad de Yucatán, México.
 Abalá, plato de Guinea Ecuatorial.